|-
| 90701 - || || 2 de setembre, 1986 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 90702 - || || 13 de febrer, 1988 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 90703 Indulgentia || || 8 de setembre, 1988 || Tautenburg Observatory || F. Börngen
|-
| 90704 - || || 14 de setembre, 1988 || Cerro Tololo || S. J. Bus
|-
| 90705 - || || 4 de gener, 1989 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 90706 - || || 3 d'abril, 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 90707 - || || 3 d'abril, 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 90708 - || 1990 EU || 2 de març, 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 90709 Wettin || || 12 d'octubre, 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 90710 - || || 9 d'octubre, 1990 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 90711 - || || 10 d'octubre, 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 90712 Wittelsbach || || 12 d'octubre, 1990 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 90713 - || || 11 de novembre, 1990 || Geisei || T. Seki
|-
| 90714 - || || 15 de novembre, 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 90715 - || || 8 d'abril, 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 90716 - || || 8 d'abril, 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 90717 - || || 2 d'agost, 1991 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 90718 - || || 12 de setembre, 1991 || Tautenburg Observatory || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 90719 - || || 13 de setembre, 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 90720 - || || 14 de setembre, 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 90721 - || || 13 de setembre, 1991 || Palomar || H. E. Holt
|-
| 90722 - || || 10 d'octubre, 1991 || Palomar || K. J. Lawrence
|-
| 90723 - || || 10 d'octubre, 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90724 - || || 4 de novembre, 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90725 - || || 4 de novembre, 1991 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90726 - || || 29 de gener, 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90727 - || || 29 de febrer, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 90728 - || || 2 de març, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 90729 - || || 2 de març, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 90730 - || || 2 de març, 1992 || La Silla || UESAC
|-
| 90731 - || 1992 OC || 26 de juliol, 1992 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 90732 - || 1992 PO || 8 d'agost, 1992 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 90733 - || || 21 de gener, 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90734 - || || 17 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 90735 - || || 17 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 90736 - || || 17 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 90737 - || || 17 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 90738 - || || 21 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 90739 - || || 19 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 90740 - || || 19 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 90741 - || || 19 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 90742 - || || 19 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 90743 - || || 19 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 90744 - || || 18 de març, 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 90745 - || || 19 d'abril, 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90746 - || || 12 de juliol, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 90747 - || || 15 d'agost, 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90748 - || || 18 d'agost, 1993 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 90749 - || || 20 d'agost, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 90750 - || || 20 d'agost, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 90751 - || || 20 d'agost, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 90752 - || || 15 de setembre, 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90753 - || || 15 de setembre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 90754 - || || 15 de setembre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 90755 - || || 15 de setembre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 90756 - || || 14 de setembre, 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 90757 - || || 14 de setembre, 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 90758 - || || 15 de setembre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 90759 - || || 17 de setembre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 90760 - || || 22 de setembre, 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 90761 - || || 16 de setembre, 1993 || La Silla || H. Debehogne, E. W. Elst
|-
| 90762 - || || 8 d'octubre, 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90763 - || || 9 d'octubre, 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90764 - || || 9 d'octubre, 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90765 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 90766 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 90767 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 90768 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 90769 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 90770 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 90771 - || || 9 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 90772 - || 1993 UH || 19 d'octubre, 1993 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 90773 - || || 20 d'octubre, 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90774 - || || 20 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 90775 - || || 20 d'octubre, 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 90776 - || || 11 de novembre, 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 90777 - || || 10 de desembre, 1993 || Palomar || C. S. Shoemaker
|-
| 90778 - || || 10 de febrer, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90779 - || || 8 de febrer, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 90780 - || || 8 de febrer, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 90781 - || || 9 de març, 1994 || Caussols || E. W. Elst
|-
| 90782 - || || 6 d'abril, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90783 - || || 6 d'abril, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90784 - || 1994 HZ || 16 d'abril, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90785 - || || 2 de maig, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90786 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 90787 - || || 12 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 90788 - || || 12 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 90789 - || || 12 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 90790 - || || 12 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 90791 - || || 12 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 90792 - || || 12 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 90793 - || || 10 d'agost, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 90794 - || || 5 de setembre, 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 90795 - || || 28 de setembre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90796 - || || 29 de setembre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90797 - || || 29 de setembre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90798 - || || 28 d'octubre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90799 - || || 28 d'octubre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 90800 - || || 28 d'octubre, 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
0